Campionatul Mondial de Formula 1 din 2002 a fost cel de-al 56-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 53-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 45-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaptesprezece curse, începând în Australia pe 3 martie și terminându-se în Japonia pe 13 octombrie.

În Campionatul la Piloți, Michael Schumacher a terminat pe primul sau pe al doilea loc în fiecare cursă, cu excepția Marelui Premiu al Malaeziei, acolo unde a terminat pe locul al treilea, obținând astfel o poziție pe podium în fiecare cursă. A câștigat 11 Mari Premii, un record la acea vreme, depășind recordul anterior de 9 victorii, deținut împreună de el însuși (,  și ) și Nigel Mansell (). De asemenea, avea să stabilească recordul pentru cel mai scurt timp în care a fost câștigat Campionatul Mondial al Piloților, asigurându-și titlul cu o victorie la Marele Premiu al Franței, cu 6 curse rămase în sezon. Schumacher a luat campionatul piloților cu o marjă record de 67 de puncte față de coechipierul său, Rubens Barrichello, depășind propriul record anterior din sezonul  (58 de puncte peste David Coulthard) și, de asemenea, a obținut 144 de puncte în sezon, din nou un record, învingându-și propriul său record anterior de 123 de puncte din sezonul 2001. Schumacher și Barrichello au ajutat-o ​​pe Scuderia Ferrari Marlboro să-și asigure Campionatul Constructorilor cu un total de puncte care a egalat suma combinată de puncte obținută de toți ceilalți constructori în mod colectiv. Pentru campionatul din , FIA avea să schimbe sistemul de puncte.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 2002 al campionatului.

† Toate motoarele erau de 3,0 litri, configurație V10.

Calendar 

{|class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align:center;"
|-
!1. 
!2. 
!3. 
!4. 
|-
| 1-3 martie
| 15-17 martie
| 29-31 martie
| 12-14 aprilie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!5. 
!6. 
!7. 
!8. 
|-
| 26-28 aprilie
| 10-12 mai
| 23, 25-26 mai
| 7-9 iunie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!9. 
!10. 
!11. 
!12. 
|-
| 21-23 iunie
| 5-7 iulie
| 19-21 iulie
| 26-28 iulie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!13. 
!14. 
!15. 
!16. 
|-
| 16-18 august
| 30 aug-1 sep
| 
| 
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!17. 
|-
| 
|-
| 
|- class="sortbottom"
| colspan="4" align="bottom" style="background-color:#EAECF0; text-align:center" |(P) - pistă; (S) - stradă.
|}

 Rezultate și clasamente 
 Marile Premii 

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

 Clasament Campionatul Mondial al Piloților 

Clasament Campionatul Mondial al ConstructorilorNote:'''
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
2002 în sport